Luther è un nome proprio di persona inglese maschile. Può riferirsi anche a:

Cinema 
 Luther – film del 1928 diretto da Hans Kyser
 Luther – film del 1974 diretto da Guy Green
 Luther - Genio, ribelle, liberatore (Luther) – film del 2003 diretto da Eric Till

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Luther – città della Contea di Boone, Iowa
 Luther – città della Contea di Oklahoma, Oklahoma
 Luther – villaggio della Contea di Lake, Michigan

Persone
 Anna Luther – attrice statunitense
 Bobbi Sue Luther – attrice e modella statunitense. 
 Cal Luther – allenatore di pallacanestro statunitense
 Dakota Luther – nuotatrice statunitense
 Hans Luther – politico tedesco
 Jörg Luther – giurista tedesco
 Karl August Luther, detto Charles – velocista svedese
 Martin Luther – diplomatico tedesco
 Martin Luther, italianizzato in Martin Lutero – teologo tedesco
 Ryan Luther – cestista statunitense
 Thomas Luther – scacchista tedesco

Altro 
 Cratere Luther – cratere lunare
 Luther – serie televisiva britannica dal 2010 con  Idris Elba
 Luther burger, altro nome del donut burger – panino statunitense